Ta strona odnosi się do więcej niż jednego artykułu:
 Jan Brueghel (starszy)
 Jan Brueghel (młodszy)